Franciaország
Montpeyroux, település Aveyron megyében
Montpeyroux, település Dordogne megyében
Montpeyroux, település Hérault megyében
Montpeyroux, település Puy-de-Dôme megyében